Сен-Викто́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Брантом. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24508.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 95 км северо-восточнее Бордо, в 24 км к западу от Перигё.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 197 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 117 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 80 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 68,4 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 80 активных жителей работали 74 человека (40 мужчин и 34 женщины), безработных было 6 (4 мужчины и 2 женщины). Среди 37 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Виктория (XII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт